Нова-Вес-у-Бакова () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 3,66 км². Центр общины располагается на высоте 217 м над уровнем моря. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 242 человека.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1608 годом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины

Населённые пункты Среднечешского края